La Lega Nazionale B 1959-1960, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Friburgo.

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale A 1958-1959 sono stati retrocessi in Lega Nazionale B l'Urania Ginevra e lo Young Fellows Zurigo, mentre dalla Lega Nazionale B 1958-1959 sono stati promossi il Winterthur e il Bienne.
Dalla Lega Nazionale B 1958-1959 sono stati retrocessi in Prima Lega il Concordia e il Soletta, mentre dalla Prima Lega sono stati promossi il Langenthal e il Brühl.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1960-1961.
      Retrocessa in Prima Lega 1960-1961.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per il primo posto

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti 
 Friburgo e Young Fellows promosse in Lega Nazionale A.
  Langenthal e Lengnau retrocesse in Prima Lega.

Note

Bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1959 e 1960.
L'Express, annate 1959 e 1960.
L'Impartial, annate 1959 e 1960.
Le Temps, annate 1959 e 1960.
Tribune de Lausanne, annate 1959 e 1960.

Collegamenti esterni 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  

Calcio nel 1959
Calcio nel 1960
1960 2